У́лица Богда́на Хмельни́цкого — одна из главных и наиболее протяжённых улиц города Гомеля, расположена в Советском районе. Переименована в 1954 году в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. И названа именем гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого, памятник которому установлен в 1958 году напротив стадиона «Локомотив». Бывшее название — улица Батарейная.

Улица берёт начало у пересечения проспекта Космонавтов и улицы Полесской, и заканчивается у моста через реку Сож (микрорайон Любенский — Новобелица).

Пересекает улицы 
 Полесская
 Горького
 Тургенева
 Воровского
 Ярославская
 Дзержинского
 Петровского
 Киевская
 Ватутина
 Московская
 Ауэрбаха
 Рокоссовского
 Циолковского
 Котовского
 Бочкина
 Лещинская
 Лещинский проезд
 Бакунина
 Переулок Бакунина
 Островского
 Матросова
 2-й Батарейный проезд
 Барыкина
 Куйбышевский проезд
 Чкаловский проезд
 Чкалова
 Песочный проезд
 Белорусская
 Светлогорская
 Пинская
 Мозырская
 Клермон Ферран
 Проспект Октября
 Быховская
 Жукова
 60 лет СССР
 Мележа

На улице расположены 
 отделение связи № 14
 стадион «Локомотив», культурно-спортивный комплекс
 аптеки
 отдел РОВД Советского района
 Гомельский городской лицей № 1
 Гомельский городской военный комиссариат
 ателье
 рынок
 развлекательный клуб
 банки
 магазины
 ресторан, пиццерия, кафе
 ясли-сады
 АЗС
 городская детско-юношеская школа № 2
супермаркет "Евроопт"

Литература 
 Гомель. Энциклопедический справочник. — Мн.: БелСэ, 1991. — 527 с

См. также 
 Список улиц Гомеля

Хмельницкого
Советский район (Гомель)
Улицы Богдана Хмельницкого